Щербатский — украинская фамилия. Известные носители:

 Щербатский, Александр Ипполитович (1870—1952) — российский дипломат.
 Щербатский, Ипполит Фёдорович (1827—1889) — действительный статский советник, уфимский губернатор.
 Щербатский, Николай Фёдорович (1826—1900) — иркутский губернатор.